Pekka Tapani Marjamäki (né le  à Tampere en Finlande - mort le  à Tampere) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Victime d'une crise cardiaque le , il est hospitalisé et meurt en soins intensifs deux jours plus tard.

Biographie

Carrière en club 
En 1964, il attaque sa carrière en SM-sarja avec le Tappara Tampere Jokerit Helsinki. Il a évolué en Suède avec le HV71 entre 1979 et 1981. Il met un terme à sa carrière de joueur en 1984.

Carrière internationale
Il représente la Finlande au niveau international. Il participe à dix championnats du monde et aux Jeux olympiques de 1972 et 1976.

Trophées et honneurs personnels

Finlande 
1975 : nommé joueur de l'année.

SM-sarja 
1975 : nommé dans l'équipe type.
1975 : remporte le trophée Lynces Academici du meilleur défenseur.

SM-liiga 
1975-1976 : nommé dans l'équipe type.
1977-1978 : nommé dans l'équipe type.

Championnat du monde 
1975 : nommé dans l'équipe type.
1975 : nommé meilleur défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1964-1965|| Tappara Tampere|| SM-sarja|| 18|| 1|| 2|| 3|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1965-1966|| Tappara Tampere|| Suomi-sarja || 14|| 3|| 4|| 7|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1966-1967|| Tappara Tampere|| SM-sarja|| 22|| 5|| 3|| 8|| 47|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1967-1968|| Tappara Tampere|| SM-sarja|| 17|| 0|| 3|| 3|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1968-1969|| Tappara Tampere|| SM-sarja|| 22|| 4|| 7|| 11|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1969-1970|| Tappara Tampere|| SM-sarja|| 22|| 15|| 5|| 20|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1970-1971|| Tappara Tampere|| SM-sarja|| 32|| 11|| 7|| 18|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1971-1972|| Tappara Tampere|| SM-sarja|| 32|| 10|| 8|| 18|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1972-1973|| Tappara Tampere|| SM-sarja|| 36|| 7|| 13|| 20|| 23|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1974-1975|| Tappara Tampere|| SM-sarja|| 36|| 16|| 9|| 25|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1975-1976|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 35|| 9|| 11|| 20|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1976-1977|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 32|| 14|| 12|| 26|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1977-1978|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 36|| 14|| 14|| 28|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1978-1979|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 36|| 7|| 14|| 21|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1979-1980|| HV71|| Elitserien|| 36|| 5|| 2|| 7|| 23||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1980-1981|| HV71 || Division 1|| 31|| 15|| 14|| 29|| 41||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1981-1982|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 35|| 3|| 6|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1982-1983|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 16|| 1|| 4|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1983-1984|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 13|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Références

Naissance en décembre 1947
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Membre du Temple de la renommée de l'IIHF
Joueur du Tappara
Joueur du HV 71
Décès en mai 2012
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 64 ans
Gagnant du trophée Juha-Rantasila